Grigorij Sokołow (ur. 1950) – rosyjski pianista
 Grigorij Sokołow (1904–1973) – radziecki wojskowy